Domherrenhof (lateinisch Curia) steht beispielsweise für
 Domherrenhof (Graz)
 Domherrenhof (Meißen)
 verschiedene Domherrenhöfe (Curiae) in der Domstadt Würzburg; siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt